Hi-fi, technique de reproduction du son ;
 Hi Fi, album de Hugh Cornwell (2000).

Divers 
 
Abréviation